Алекса́ндра Кра́вченко:
 Кравченко, Александра Григорьевна (1890—1984) — советский партийный и государственный деятель.
 Кравченко, Александра Петровна (Александра Девиль; 1951—2012) — украинская писательница, автор романов, стихотворений и новелл.